Цехановец:

 Цехановец — город в Польше, входит в Подляское воеводство, Высокомазовецкий повят.
 Цехановец — городско-сельская гмина (волость) в Польше, входит в Высокомазовецкий повят, Подляское воеводство.